Hyäne steht für

Hyänen, eine Raubtierfamilie
Tüpfelhyäne, bekanntester Vertreter der Familie
SMS Hyäne (1860), ein Kanonenboot der Preußischen und der Kaiserlichen Marine
SMS Hyäne (1878), ein Kanonenboot der Kaiserlichen Marine
 Schnellboot Hyäne, ein Schnellboot der Gepard-Klasse der Bundesmarine

Siehe auch:
 Hyane Harbour
 Hyänen (Film), Film von Djibril Diop Mambéty (1992)